Curtze ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Curtze (auch als Carl Wilhelm Heinrich Curtze bekannt, 1807–1855), Geistlicher, waldeckischer Konsistorialrat, Historiker, Leiter des Gymnasiums in Korbach und Politiker
 Heinrich Curtze (1876–1959), deutscher Generalleutnant
 Christian Curtze (1773–1827), deutscher Landwirt und Landtagsabgeordneter 
 Johann Christian Ludwig Curtze, Pfarrer in Korbach, Vater der Zwillingsbrüder Carl Wilhelm Heinrich Curtze und Louis Friedrich Christian Curtze.
 Louis Friedrich Christian Curtze (1807–1870), waldeckischer Theologe, Pädagoge, Philologe, Historiker und Schriftsteller
 Maximilian Curtze (1837–1903), deutscher Philologe und Mathematikhistoriker
 Oswald Curtze, Verfasser von Werken zur Altertumskunde wie Die Hausinschriften im Fürstenthum Waldeck (1871).

Curzte steht für:
 C.C. Curtze GmbH & Co. KG, eine Firma in Korbach

Siehe auch:
 Kurtze
 Kurze